Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie, Belgische federale wetenschappelijke instelling
 Nieuw Internationaal Cultureel Centrum, belangengroep voor beeldende kunstenaars